Лос Гриљос има више значења:

 Лос Гриљос (Сакраменто), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лос Гриљос (Апазинган), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику